India
 Ahmedabad – città del Gujarat
 Distretto di Ahmedabad – distretto del Gujarat
 Pakistan
 Ahmedabad – città del distretto di Hunza, in Gilgit-Baltistan
 Ahmedabad – villaggio del distretto di Jhelum